Ворожбинська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Ворожбинська волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Ворожбинська волость — Сумського повіту Харківської губернії.